

Patronyme 

 Ernesto Cardenal (1925-2020) est un prêtre, théologien, poète et homme politique nicaraguayen.
 Peire Cardenal (1180-1278) est un poète médiéval français.
 Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978) est un journaliste et éditeur nicaraguayen.

Divers 
 La province de Cardenal Caro est une province du Chili.
 La classe Cardenal Cisneros est une ancienne classe de croiseur cuirassé construite par la marine espagnole.